Verebes ist der Familienname folgender Personen:

 Ernö Verebes (1902–1971), ungarisch-US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 József Verebes (1941–2016), ungarischer Fußballspieler und -trainer